Tietze:
 Alexander Tietze
 Carin C. Tietze – amerykańska aktorka filmowa, telewizyjna i dubbingowa
 Friedel Tietze
 Heinrich Tietze
 Martin Tietze

Zobacz też 
 Tietz